CART World Series 1998 kördes över 19 race.



Delsegrare

Homestead

Motegi

Long Beach

Nazareth

Rio de Janeiro

Gateway

Milwaukee

Detroit

Portland

Cleveland

Toronto

Michigan 500

Mid-Ohio

Road America

Vancouver

Laguna Seca

Houston

Surfers Paradise

Fontana

Slutställning

Resultat 

1998 i Australien
1998 i Brasilien
1998 i Kanada
1998 i USA
Champ Car-säsonger
Motorsportevenemang 1998